Подлесненский сельсовет — административно-территориальная единица на территории субъектов Российской Федерации:

 Подлесненский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Стерлитамакского района Башкортостана

 Подлесненский сельсовет, с 2004 село Подлесное — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Труновского района Ставропольского края, упразднён в 2020

 Подлесненский сельсовет — административно-территориальная единица Майнского района Ульяновской области, упразднён в 2005 году